A Mesék a kriptából vagy Kriptamesék (angol címén Tales from the Crypt) egy amerikai franchise. A cím eredetileg egy 1950-től 1955-ig futott képregény-sorozatra utalt, ám az évek alatt a név kiterjedt öt filmre, három televíziós és egy rádiósorozatra, illetve több spin-off produkcióra is. A televíziós sorozatok közül az eredeti műsor a képregény élőszereplős változata volt, a második egy rajzfilmsorozat, míg a harmadik egy vetélkedő volt. Flipper játék is készült a szereplőkkel. A képregény sorozatot az amerikai EC Comics kiadó jelentette meg az USA-ban.

Magyarországon az eredeti sorozatot (Tales of the Crypt) és a rajzfilmsorozatot (Tales from the Cryptkeeper) vetítették, az élő szereplős műsort az RTL Klub, míg a rajzfilmsorozatot a Minimax vetítette. A produkciók itthon a kilencvenes-kétezres években kerültek bemutatásra, ám a hazai bemutatók pontos dátumai ismeretlenek.

A műsorok és a képregény antológia sorozatnak számítanak. A franchise főszereplője egy "Crypt Keeper" nevű bábu, aki az élő szereplős sorozatban mindig feltűnt az epizódok elején, és üdvözölte a nézőket. Ezután különböző érdekes és misztikus történeteket mutattak be, melyben a műsor szereplőikkel különféle rossz dolgok történtek, amelyek általában horrorfilmbe illenek. Az eredeti műsorban olyan esetek történtek, mint például egy agglegény testet cserél egy vonzó férfival, hogy lenyűgözzön egy nőt, vagy egy biztosítási ügynök megöli az ügyfelét, hogy elvegye a pénzét, de meg akarják gyanúsítani azzal, hogy igenis ő követte el a bűntettet, és ehhez hasonlók. Az eredeti produkció 7 évadot futott 93 epizóddal. Az USA-ban az HBO sugározta, 1989. június 10.-től 1996. július 19.-ig. Hazánkban előszar az HBO majd az RTL Klub vetítette, a késő esti idősávban, ijesztő és felnőttes tartalma miatt.

A rajzfilm is hasonló cselekményt követ, csak itt kevésbé hátborzongató, de ugyanolyan ijesztő témákkal. Itt a Crypt Keepernek két riválisa is akadt, egy "Vault Keeper" nevű szereplő, és egy öreg boszorkány személyében, akik mindig "magukévá akarják tenni" a műsort, azzal az indokkal, hogy nekik nincs saját műsoruk. De végül mindig pórul járnak. A rajzfilm sorozat 3 évadot élt meg 39 epizóddal. Amerikában az ABC és a CBS, Kanadában pedig a YTV és a Teletoon vetítette 1993. szeptember 18.-tól 2000. október 25.-ig. A műsort itthon a Minimax vetítette, a késő esti idősávban, mondván, hogy a sorozat túl ijesztő volt a gyerekek számára. 

A filmek is hasonló sémát követnek cselekmény szempontjából.

A rádió sorozatot és a vetélkedőt nem mutatták be Magyarországon.

Az USA-ban kultikus státusznak örvend a Tales From The Crypt franchise. A sorozatokat jelenleg is ismétlik a tengerentúlon.

Források
Consequence of Sound
Bloody Disgusting
Húsz éves a Mesék a kriptából című horrorantológia – Origo.hu
Los Angeles Times

További információ 

 
 
 
 
 
 
 

1989-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1996-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok
Képregényekből adaptált televíziós sorozatok
Az HBO saját gyártású műsorai
Amerikai horrorfilmek